Ciliophorella är ett släkte av svampar. Ciliophorella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ciliophorella